est une expression anglaise signifiant « Nous et eux ». Elle fait notamment référence à :

Musique

Chanson 

 , chanson du groupe de rock progressif britannique  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , second album musical du groupe  sorti le .

Film et télévision 

 , série télévisée américaine en sept épisodes de 22 minutes créée par  et .
 Us and Them, film dramatique chinois réalisé par Rene Liu (2018).

Voir aussi